Lágrimas de David puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lithospermum officinale; o
 el nombre común de la planta Polygonatum odoratum.